Breaking Dawn – Bis(s) zum Ende der Nacht ist der Titel der Verfilmung des Romans Bis(s) zum Ende der Nacht, die in zwei Teilen erscheint:

 Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil 1, erster Teil
 Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil 2, zweiter Teil